

Cabeça de série 

  Rafael Nadal (Quartas de final)
  Roger Federer (Semifinal)
  Novak Djokovic (Campeão)
  Robin Söderling (Quarta Rodada)
  Andy Murray (Final)
  Tomáš Berdych (Quartas de final)
  David Ferrer (Semifinal)
  Andy Roddick (Quarta Rodada)
  Fernando Verdasco (Quarta Rodada)
  Mikhail Youzhny (Terceira Rodada)
  Jürgen Melzer (Quarta Rodada)
  Gaël Monfils (Terceira Rodada)
  Jo-Wilfried Tsonga (Terceira Rodada)
  Nicolás Almagro (Quarta Rodada)
  Marin Čilić (Quarta Rodada)
  Mardy Fish (Segunda Rodada)

<ol start="17">
 Ivan Ljubičić (Terceira Rodada)
 Sam Querrey (Quarta Rodada)
 Stanislas Wawrinka (Quartas de final)
 John Isner (Terceira Rodada)
 Marcos Baghdatis (Terceira Rodada)
 Michaël Llodra (Segunda Rodada)
 Nikolay Davydenko (Primeira Rodada)
 Ernests Gulbis (Primeira Rodada)
 Albert Montañés (Segunda Rodada)
 Juan Mónaco (Segunda Rodada)
 David Nalbandian (Segunda Rodada)
 Richard Gasquet (Terceira Rodada)
 Viktor Troicki (Terceira Rodada)
 Thomaz Bellucci (Segunda Rodada)
 Feliciano López (Segunda Rodada)
 Guillermo García-López (Terceira Rodada)

Primeira Fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Final 

 Tabela oficial

S
Australian Open - Simples masculino